Лос-Сантос, Лос Сантос ():
 Лос-Сантос — муниципалитет в Испании.
 Лос-Сантос — город и муниципалитет в Колумбии
 Лос-Сантос-де-ла-Умоса — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид.
 Лос-Сантос — вымышленный город во вселенной Grand Theft Auto. Прототипом из реальной жизни является Лос-Анджелес.
 Лос-Сантос-де-Маймона — населённый пункт и муниципалитет, Бадахос, Эстремадура, Испания.
 Тодос-лос-Сантос — озеро в области Лос-Лагос в южном Чили.